Das Brisbane International 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Brisbane. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 4. bis 10. Januar 2015 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Auckland.

Titelverteidigerinnen waren Serena Williams im Einzel und die Paarung Alla Kudrjawzewa/Anastasia Rodionova im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Brisbane